Јанковице могу бити:

 Јанковице (Кромјержиж), насељено мјесто у округу Кромјержиж, Злински крај, Чешка Република
 Јанковице (Пардубице), насељено мјесто у округу Пардубице, Пардубички крај, Чешка Република
 Јанковице (Ухерско Храдиште), насељено мјесто у округу Ухерско Храдиште, Злински крај, Чешка Република